Feliciano López e Marc López erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Jérémy Chardy e Fabrice Martin hanno sconfitto Vasek Pospisil e Radek Štěpánek con il punteggio di 6–4, 7–63.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinale)
  Mate Pavić /  Alexander Peya (primo turno)

 Vasek Pospisil /  Radek Štěpánek (finale)
 Dominic Inglot /  Florin Mergea (quarti di finale)

Wild card 

  Jabor Mohammed Ali Mutawa /  Mousa Shanan Zayed (primo turno)

 Malek Jaziri /  Mubarak Shannan Zayid (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2017